W85 peut faire référence à :
 Exposition aux lignes électriques, d’après la classification internationale des maladies ;
 W85, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres